Küfner ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Wolfgang Küfner (1760–1817), (auch: Küffner), deutscher Maler und Kopist
 Eva Katrin Küfner (* 1944), deutsche Schriftstellerin, siehe Eva Demski
 Hans Küfner (1871–1935), bayerischer Politiker
 Irmgard Küfner-Schmitt (* 1956), deutsche Juristin, Richterin und Hochschullehrerin
 Matthias Küfner (* 1981), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Meister Martin der Küfner und seine Gesellen, Erzählung von E. T. A. Hoffmann
 Küfer, ein Handwerksberuf
 Küffner
 Kufner